Элиша — древнееврейское имя ( — «бог — спасение»); также — английская фамилия

Имя
 Элиша (Елисей) — пророк
 Элиша бен Абуя — еврейский мыслитель третьего и четвёртого поколения эпохи таннаев (I—II вв. н. э.).

Фамилия
 Катберт, Элиша — канадская актриса и модель.
 Отис, Элиша Грейвс — американский изобретатель безопасного лифта (системы задержки лифта в шахте при обрыве каната).

См. также 
 Елисей (имя)

Примечания